Lomas Verdes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomas Verdes, Xalapa, ort, 
 Lomas Verdes, Puebla, ort, Xicotepec, 
 Lomas Verdes, Tezonapa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar